

Mitologija
 Panteon (mitologija), skupina bogova koji pripadaju jednoj mitologiji
 Panteon (mitološko biće)
 Svaki hram posvećen cjelokupnom panteonu bogova

Građevine
 Panteon (Rim), rimski hram posvećen rimskim bogovima
 Panteon (Pariz), crkva i mauzolej
 Panteon (London), dvorana za zabave iz 18. st.
 Panteon Heroja, Bugarski državni spomenik i mauzolej heroja narodnog preporoda
 Panteon (Moskva), nedovršeni mauzolej
 Kazalište Panteon, Vincennes, Indiana
 Panteon (Portugal), mauzolej
 Panteon (Venecuela), mauzolej i bivša crkva
 Panteon (Paragvaj), Pragvajski državni spomenik
 Panteon Mtatsminda, mauzolej u Tbilisiju, Gruzija
 Panteón Nacional Román Baldorioty de Castro, mauzolej u Ponceu, Portoriko

ja:パンテオン